Regeringen Mauritz Posse kan syfta på någon av de två ministärer i vilka Arvid Mauritz Posse satt som justitiestatsminister

Regeringen Mauritz Posse I, 1840
Regeringen Mauritz Posse II, 1846–1848

Se även
Regeringen Posse